Die Andere Zeitung oder Die andere Zeitung ist der Name folgender Zeitungen:

 Die Andere Zeitung, Hamburg (1955–1969)
 Die andere Zeitung, alternative Wochenzeitung in Ost-Berlin (1990), danach Die andere
 Die andere Zeitung (Eisenach) (1990)
 Die Andere Zeitung (Magdeburg), Wochenzeitung der Bürgerrechtsbewegung (1990) 

Siehe auch:
 DAZ (Zeitung), DAZ. Die Andere Leipziger Zeitung, Wochenzeitung (1990–1991)